Rodrigo Lobo da Silveira, 3.º Barão do Alvito (c. 1490 - Álcacer Quibir, 1578)
Rodrigo Lobo da Silveira, 4.º Senhor de Sarzedas (c. 1520)
Rodrigo Lobo da Silveira, 5.º Barão do Alvito (c. 1550 - ?)
Rodrigo Lobo da Silveira, 1.º Conde de Sarzedas (1600 - Goa, 1656)

Desambiguações de antropônimos